

Patronyme 

 Carl Reiner (1922-2020), acteur, scénariste, réalisateur et producteur américain,
 Daniel Reiner, homme politique français, né le ,
 Ella Lingens-Reiner, médecin et résistante autrichienne au nazisme,
 Fritz Reiner (1888-1963), chef d'orchestre hongrois naturalisé américain,
 Hugues Reiner, chef d'orchestre et chef de chœur français né en 1960,
 Karel Reiner (1910-1979), compositeur et pianiste tchèque
 Jeffrey Reiner, réalisateur, monteur, producteur et scénariste américain,
 John Reiner (1956-), dessinateur américain,
 Markus Reiner, (1886-1976), scientifique israélien, figure majeure de la rhéologie,
 Rob Reiner, acteur, producteur, réalisateur et scénariste américain né en 1947,
 Sabine Reiner, (1981-), coureuse de fond autrichienne,
 Silvain Reiner (1921-2001), écrivain français d'origine roumaine,
 Tracy Reiner, actrice et productrice américaine née en 1964.
 Wenzel Lorenz Reiner (1689-1743), peintre et fresquiste baroque tchèque.

Pseudonyme 

 Reiner (1985-), Reiner Ferreira Correa Gomes, footballeur brésilien.

Personnage de fiction 
 Reiner, un personnage de fiction de Claude Klotz,
Reiner, un personnage de fiction de l'Attaque des Titans.

Toponyme 

 Reiner est un cratère météoritique situé sur la face visible de la Lune.

Patronyme anglais
Patronyme allemand
Patronyme alsacien
Patronyme juif